Le tournoi de tennis de New Haven est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier II, se dispute du 20 au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Elena Likhovtseva.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
New Haven
Tennis aux États-Unis en 2001
Tennis en août 2001